Jean-Pierre Mougin, né le  à Montbéliard dans le Doubs, est un ingénieur et ancien champion motocycliste engagé dans les plus hautes instances du sport français.

Études et carrière professionnelle 
Après toute sa scolarité primaire et secondaire à Montbéliard, Jean-Pierre Mougin intègre en 1967 l'École nationale d'ingénieurs de Belfort. Diplômé en 1971, il y enseigne pendant un an l'organisation scientifique du travail (OST), avant son service militaire au  de dragons de Lure en Haute-Saône où il forme les recrues.

Il entre aux Automobiles Peugeot à Sochaux comme responsable des méthodes générales qualité avant de devenir responsable qualité du projet 406 à Paris. Il est ensuite nommé directeur de la filiale commerciale d'Amiens de 1992 à 1996 avant d’assurer la direction recherche et développement de Peugeot Motocycles de 1996 à 2000 puis, de 2000 à 2007, celle de la qualité au sein du département recherche et développement du groupe PSA Peugeot Citroën à Vélizy-Villacoublay. 

Il prend enfin la direction générale de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) et de l'autodrome de Linas-Montlhéry de 2007 à 2011 (laboratoire international d’homologation des véhicules). Il est vice-président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) de l'Essonne et président du comité sportif.

Le sport motocycliste 
Président fondateur du moto-club de Villars-sous-Écot (Doubs) en 1967 et champion de France de moto-cross en 1970, Jean-Pierre Mougin est pilote international jusqu’en 1979. Il est alors l’organisateur de multiples championnats de France et championnats du monde de moto-cross, dont le motocross des nations qui accueille  spectateurs en 1988.

Président de la Fédération française de motocyclisme (FFM) de 1989 à 2008, il ne renonce pas à faire de la moto un sport olympique. Depuis 2011, il préside le Groupement national des circuits automobiles, centres d’essais industriels et professions associées (GN CACEIPA). 

Membre du conseil de direction de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) depuis 1992, il accède à la vice-présidence de 2003 à 2010. Il a créé et présidé l'Union européenne de motocyclisme (UEM) de 1998 à 2002.

L’Olympisme 
Membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) depuis 1993, il en assume le secrétariat général de 2009 à 2013. Il s'y distingue par le souci de répondre aux demandes de tous les membres du  et d’assurer la  promotion des valeurs du sport : excellence, amitié et respect. 

Lors de la mandature suivante, il s'en voit confier la vice-présidence chargé de l’emploi, de la formation et de la recherche. Il s’engage particulièrement dans le développement de l'activité physique et sportive en entreprise, s’efforçant de convaincre le patronat qu'il s'agit d'un véritable investissement en termes de coûts de santé.

Autres responsabilités 
Jean-Pierre Mougin est également :
 président de l’Association française pour un sport sans violence et pour le fair-play (AFSSVFP) depuis 2015;
 secrétaire général du Conseil social du mouvement sportif depuis 2013 ;
 secrétaire général de l'association La tomate contre la dystonie en partenariat avec l'Institut du Cerveau et de la moelle épinière (ICM) du professeur Gérard Saillant ;
 vice-président du Cluster grand Paris sport ;
 administrateur de l’Accor Hôtel Aréna (ex-Palais omnisports de Paris-Bercy) et de l’Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA) depuis 2009.

Distinctions et notoriété 
Jean-Pierre Mougin est :
  en 2012 ;
  en 1996 ;
  en 1971 ;
 médaille de vermeil de la Ville de Paris en 1992.

Références

Liens externes 

Dirigeant sportif français
Olympisme français
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Titulaire de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif
Naissance en mai 1947
Naissance à Montbéliard
Naissance dans le Doubs